Północnoeuropejska Formuła Renault 2.0 Sezon 2009 – 4. sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 12 kwietnia na holenderskim torze Circuit Park Zandvoort, natomiast zakończyły się 4 października w Belgii, na Circuit de Spa-Francorchamps. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Portugalczyk António Félix da Costa, a wśród zespołów - niemiecka ekipa Motopark Academy.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2009 w sportach motorowych